Le tramway de Lens peut faire référence :

 Au tramway de Lens (gare) à la cité des cheminots, ligne mise en service en  pour desservir la cité des cheminots excentrée du centre-ville de Lens.
Au chemin de fer de Lens à Frévent, ligne de chemin de fer secondaire surnommée le tortillard de Lens à Frévent, ouverte en  et fermée en .
 Au tramway Artois-Gohelle, projet de 2 lignes de tramway entre Béthune et Bruay-la-Buissière et entre Liévin et Hénin-Beaumont, abandonné en  au profit de lignes de bus à haut niveau de service.

Références

Articles connexes 
 Liste d'anciennes lignes de chemin de fer et de tramway dans le Pas-de-Calais

Ancien tramway dans le Pas-de-Calais
Lens (Pas-de-Calais)